Aleksandar Janković (1972), 
Aleksandar Janković (1995),